Fractured steht für:
 Fractured (2013), ein Horror-Film von Adam Gierasch
 Fractured (2016), ein Thriller von Jamie Patterson
 Fractured (2019), ein Thriller von Brad Anderson
 Fractured (Roman), ein Roman von Karin Slaughter